Gemeenten in Zwitserland:
Walterswil (Bern)
Walterswil (Solothurn)